Нарыш:

 Нарыш — река в России, протекающая в Республике Башкортостан, Пермском крае, Республике Татарстан.
 Нарыш — село в Гумбетовском районе Дагестана, Россия.